Estat Portuguesa, estat de Veneçuela amb capital a Guanare 
 Portuguesa Fútbol Club, club de futbol veneçolà de la ciutat d'Acarígua fundat el 1972 
 A Portuguesa, himne nacional de Portugal 
 Llengua portuguesa o portuguès
 Portuguesa, barri de la Zona Nord de Rio de Janeiro.